Lung Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Panlong Jiang, vattendrag, 
 Shuikou He, vattendrag, 
 Luoding Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Long Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar